Il doppio del torneo di tennis Eisenach Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Edwin Kempes e Martin Verkerk che hanno battuto in finale Marcos Daniel e Adrián García 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Diego del Río /  Sebastián Prieto (quarti di finale)
 Jens Knippschild /  Dušan Vemić (quarti di finale)

 Leonardo Olguín /  Martín Vassallo Argüello (quarti di finale)
 Oleg Ogorodov /  Franz Stauder (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eisenach Challenger 2002